Алекса́ндр Льво́вич Ката́нский (, Нижний Новгород — 27 февраля 1919, Детское Село, ) — российский богослов. Доктор богословия. Заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии.

Биография 
Родился в Нижнем Новгороде в семье диакона нижегородской Сергиевской церкви. Его отец, Лев Герасимович (ум. 1889) — из священнического рода, был старшим сыном диакона Герасима Владимирского; окончил в 1834 году Нижегородскую духовную семинарию и прослужил диаконом 18 лет (1834—1853), до того, как был посвящён в священника епископом Иеремией (Соловьёвым). В сане иерея, помогая престарелому священнику Георгиевской церкви в Нижнем Новгороде (И. А. Грацианову), затем — протоиерея, он прослужил ещё 32 года, долгое время исполняя обязанность духовника городского духовенства. Мать А. Л. Катанского также происходила из священнического рода: её отец, Е. А. Бардов, был священником в селе Пурех. Кроме сына в семье Катанских родились ещё три дочери.

Обучался в Нижегородских духовном училище (1847—1852) и духовной семинарии (1852—1858). В 1863 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию — 2-м магистром XXV-го курса. В это время в московскую духовную академии требовались преподаватели на кафедры патристики и церковной археологии и А. Л. Катанский был назначен бакалавром по церковному красноречию и церковной археологии. При московском митрополите Филарете это был только второй случай назначения в неё воспитанника другой академии.

В 1867 году А. Л. Катанский был перемещён на кафедру догматического богословия Петербургской духовной академии и здесь состоял до 1898 года, когда согласно прошению вышел в отставку. В 1869 году он был избран экстраординарным профессором, в 1877 — по защите диссертации «Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших отцев и писателей церкви до Оригена включительно» — был удостоен степени доктора богословия, тогда же возведён в звание ординарного профессора и избран помощником ректора по богословскому отделению. В 1881—1885 годах он был редактором журнала «Церковный вестник».

В 1896 году избран почётным членом Петербургской духовной академии, в 1897 — Казанской, в 1904 — Московской.

Умер от голода во время Гражданской войны 27 февраля 1919 года в Детском Селе.

Сочинения 
 Статьи: «О попытках соединения церквей восточной и западной», «Обзор древних литургий Запада», «Очерк истории православной литургии» (все в «Христианском чтении», 1867—1878 гг.);
 «Сказания о нерукотворенном образе Спасителя»  // Христианское чтение. — 1874. — № 11. — С. 471—516;
 История попыток к соединению церквей греческой и латинской в первые четыре века по их разделении.  — : тип. Деп. уделов, 1868. — 248 с.;
 Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших отцев и писателей церкви до Оригена включительно. — СПб.: тип. Ф. Г. Елеонского и К°, 1877. — 424 с. (Современное переиздание — М.: Паломник, 2003);
 Учение свв. Отцев Церкви трёх первых веков о таинствах. — , 1879;
 Учение о благодати божией в творениях древних св. отцев и учителей церкви до бл. Августина. — СПб.: тип. А. П. Лопухина, 1902. — 331 с. (удостоена полной  премии митрополита Макария);

Примечания

Литература 
 
 Лепорский П. И. Пятидесятилетний юбилей учёной деятельности профессора А. Л. Катанского. — : тип. М. Меркушева, 1913. — 19 с.
 
 Карпук Д. А. Учение о Церкви в системе догматического богословия профессора СПбДА Александра Львовича Катанского // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2012. — № 22. — С. 341—346.
 Берташ А. В., Карпук Д. А. Катанский Александр Львович // Энциклопедическая практика: материалы и исследования. Сборник научных статей и документов. Энциклопедический отдел Института филологических исследований Санкт-Петербургского государственного университета. — , 2014. — С. 63—81.

Ссылки 
 Подробный конспект лекций по догматическому богословию (рукопись)

Богословы Российской империи
Выпускники Нижегородской духовной семинарии
Заслуженные профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)